Erdene ( edel, kostbar) bezeichnet:
 Erdene, mongolischer Personenname

Orte:
 Erdene (Gobi-Altai), ein Sum im Gobi-Altai-Aimag
 Erdene (Dorno-Gobi), ein Sum im Dorno-Gobi-Aimag
 Erdene (Töw), ein Sum im Töw-Aimag

Siehe auch:
 Erdene Dsuu, Kloster in der Mongolei